Hallescher FC (celým názvem: Hallescher Fußballclub e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v sasko-anhaltském městě Halle. Oficiální založení je datováno ke dni 26. ledna 1966 po velké reformě východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2012/13 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy hraje na stadionu Erdgas Sportpark s kapacitou 15 057 diváků. Klubovými barvami jsou červená a bílá.

Hallescher FC má na svém kontě dvě vítězství ve východoněmeckém poháru.

Historie 

Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal v Halle před prohranou válkou reprezentovalo více klubů, nejúspěšnější z nich byl FC Wacker Halle (dvojnásobný mistr středoněmeckého mistrovství).

V roce 1946 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, nejvýrazněji se do historie východoněmeckého fotbalu zapsal SG Halle-Glaucha (pozdější Turbine). Klub byl v krátkém období postupně přejmenováván na Freiimfelde, Union až došel v roce 1950 k názvu Turbine Halle. Mezi roky 1949 – 1952 se stalo Turbine dvojnásobným východoněmeckým mistrem. V roce 1954 proběhla nucená integrace celého fotbalového oddílu do nově založeného Chemie Halle-Leuna (předchůdce HFC). Chemie se pro sezónu 1954/55 stalo účastníkem nejvyšší soutěže, zatímco Turbine se muselo spokojit s místem v Bezirkslize Halle (třetí nejvyšší soutěž v NDR). Dne 26. ledna 1966 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z Chemie Halle-Leuna a vytvořil tak Hallescher FC Chemie, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1954 – SC Chemie Halle-Leuna (Sportclub Chemie Halle-Leuna)
 1958 – SC Chemie Halle (Sportclub Chemie Halle)
 1966 – Hallescher FC Chemie (Hallescher Fußballclub Chemie)
 1991 – Hallescher FC (Hallescher Fußballclub)

Získané trofeje 

Zdroj: 

 FDGB-Pokal ( 2× )
 1956, 1961/62
 Sachsen-Anhalt-Pokal ( 8× )
 1994/95, 2001/02, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Chemie Halle (1954 – 1966) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1955: DDR-Oberliga
 1956: DDR-Liga
 1957–1958: DDR-Oberliga
 1959: DDR-Liga
 1960–1964: DDR-Oberliga
 1964–1965: DDR-Liga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Hallescher FC (1966 – ) 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1973: DDR-Oberliga
 1973–1974: DDR-Liga – sk. C
 1974–1984: DDR-Oberliga
 1984–1987: DDR-Liga – sk. B
 1987–1991: DDR-Oberliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–1995: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1995–1997: Verbandsliga Sachsen-Anhalt
 1997–1998: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1998–2000: Verbandsliga Sachsen-Anhalt
 2000–2008: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2008–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2007/08: HFC byly svazem odebrány tři body z důvodu rasistickým pokřikům svých fanoušků.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966
Halle (Saale)